Il singolare dell'ATP Buenos Aires 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Gustavo Kuerten era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Agustín Calleri.

Nicolás Massú ha battuto in finale 2–6, 7–6 (7–5), 6–2 Calleri.

Teste di serie

  Gustavo Kuerten (primo turno)
  Guillermo Cañas (primo turno)
  Nicolás Lapentti (secondo turno)
  Albert Portas (primo turno)

 Félix Mantilla (secondo turno) 
 Alberto Martín (secondo turno) 
 Marcelo Ríos (secondo turno) 
n/a

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Buenos Aires 2002
ATP Tour 2002